Academia española es el nombre de varias instituciones:
Real Academia Española o de la Lengua.
las demás Reales Academias, cuya asociación se denomina Instituto de España.
Academia de España en Roma (anteriormente, como Academia Española de Bellas Artes de Roma, vinculada a la Escuela Española en Roma).